

Noms propres 
 Éditions Esse est une maison d'édition canadienne consacrée à l’art contemporain.
 esse arts + opinions est une revue publiée par cette maison d'édition.
 La Daihatsu Esse est une automobile produite par Daihatsu et uniquement pour le Japon.

Toponyme 
 Esse est une commune française de la Charente, Nouvelle-Aquitaine du sud-ouest de la France.
 Essé, Ille-et-Vilaine, Region Bretagne
 L'Esse est un cours d'eau français.
 Esse, Finlande
 Esse, une commune du Cameroun

Technique 
 Une « esse » est un élément technique et le nom de plusieurs objets en forme de S :
 un crochet de boucherie, destiné à suspendre les carcasses ;
 un élément métallique architectural (extrémité d'un tirant) destiné à retenir les pierres d'un mur ;
 une cheville de fer tordue que l’on met au bout de l’essieu d’une voiture, pour empêcher que la roue n’en sorte.
 en musicologie, une esse est synonyme d'une ouïe, trou taillé en forme d'S, (ou d'ƒ) : ʃ dans la table d'harmonie des instruments de la famille des violons.